«São Tomé» puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

São Tomé (Rio Grande del Norte).
 São Tomé (Paraná).
 São Thomé das Letras, en Minas Gerais.

São Tomé de Meliapor.

São Tomé de Abação, freguesia del municipio de Guimarães.
 São Tomé de Covelas, freguesia del municipio de Baião.
 São Tomé do Castelo, freguesia del municipio de Vila Real.
 São Tomé de Negrelos, freguesia del municipio de Santo Tirso.
 São Tomé de Vade, freguesia del municipio de Ponte da Barca.
 São Tomé (Calheta), localidad da Vila do Topo.

Isla de Santo Tomé.
 Santo Tomé (capital), capital de Santo Tomé y Príncipe.